Тужи́ловка — деревня в Липецком районе Липецкой области России. Входит в Новодеревенский сельсовет.

География 
Расположена у правого берега реки Кузьминки. В 1,5 км юго-западнее проходит Лебедянское шоссе, на котором находится кладбище.

Через Тужиловку проходит линия электропередачи к Северному Руднику.

Население

История 
Возникла в 1920 году. 

Название, вероятно, было дано по фамилии Тужилов.

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района